Lindø kan henvise til flere stednavne i Danmark:
 Lindø (Krønge Sogn) – et areal i Krønge Sogn, Lolland Kommune
 Lindø (Lindelse Sogn) – et areal i Lindelse Sogn, Langeland Kommune
 Lindø (Klinte Sogn) – et areal og en bebyggelse i Klinte Sogn, Nordfyns Kommune
 Lindø (Skeby Sogn) – et areal og en bebyggelse i Skeby Sogn, Nordfyns Kommune
 Lindø (Munkebo Sogn) – en bebyggelse i Munkebo Sogn, Kerteminde Kommune